Die Citi Open 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 9. August 2015 in Washington, D.C., stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Kitzbühel die Generali Kitzbühel Open gespielt, die jedoch im Gegensatz zu den Citi Open, die zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten. In Washington fand zudem parallel das Damenturnier der WTA Tour 2015 statt.

Der Titelverteidiger im Einzel Milos Raonic nahm nicht erneut am Turnier teil. Kei Nishikori gewann nach seinen Turniersiegen in Newport und Barcelona seinen dritten Titel des Jahres bzw. den zehnten seiner Karriere. Im Finale setzte er sich gegen John Isner mit 4:6, 6:4, 6:4 durch, der in seinem 20. Finale stand. Im Doppel waren Jean-Julien Rojer und Horia Tecău im Vorjahr erfolgreich, auch sie nahmen nicht erneut teil. Im Finale gewannen Bob und Mike Bryan gegen Ivan Dodig und Marcelo Melo mit 6:4, 6:2. Sie gewannen damit ihren 108. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.508.815 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.753.020 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2015 fand am 1. und 2. August 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikanten im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten. Dazu kamen in Einzel und Doppel noch je ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Citi Open 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Washington, D.C.